Pike County er navnet på 10 counties i USA:

 Pike County, Alabama
 Pike County, Arkansas
 Pike County, Georgia
 Pike County, Illinois
 Pike County, Indiana
 Pike County, Kentucky
 Pike County, Mississippi
 Pike County, Missouri
 Pike County, Ohio
 Pike County, Pennsylvania

Alle er opkaldt for at ære Zebulon Pike.